Gregorio Delgado puede referirse a:

 Gregorio Delgado Fernández (1903–1964), historiador Cubano;
 Gregorio Delgado García (1933), historiador Cubano.